|-
| 210901 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210902 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210903 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210904 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210905 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210906 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210907 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210908 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210909 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210910 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210911 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210912 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210913 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210914 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210915 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210916 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210917 - || || 25 de setembre de 2001 || Eskridge || G. Hug
|-
| 210918 - || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210919 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210920 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210921 - || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 210922 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210923 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210924 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210925 - || || 8 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210926 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210927 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210928 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210929 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210930 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210931 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 210932 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210933 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210934 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210935 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210936 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210937 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210938 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210939 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT, S. Kürti†
|-
| 210940 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210941 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210942 - || || 12 d'octubre de 2001 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 210943 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210944 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210945 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210946 - || || 10 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210947 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210948 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210949 - || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210950 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210951 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210952 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210953 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210954 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210955 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210956 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210957 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210958 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210959 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210960 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210961 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210962 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210963 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210964 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210965 - || || 26 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210966 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 210967 - || || 20 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210968 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210969 - || 2001 VH || 5 de novembre de 2001 || Needville || Needville
|-
| 210970 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210971 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210972 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210973 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210974 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210975 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210976 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210977 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210978 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210979 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210980 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210981 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210982 - || || 14 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210983 - || || 11 de novembre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 210984 - || 2001 WM || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 210985 - || || 18 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210986 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210987 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210988 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210989 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210990 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210991 - || || 21 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210992 - || || 21 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210993 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210994 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210995 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210996 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210997 - || || 14 de desembre de 2001 || Vicques || M. Ory
|-
| 210998 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 210999 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211000 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0